Милатовац може бити:

 Милатовац (Жагубица), село у општини Жагубица, Браничевски округ, Република Србија
 Милатовац (Баточина), село у општини Баточина, Шумадијски округ, Република Србија